Die Etwas Kleines-Polka ist eine Polka-française von Johann Strauss Sohn (op. 190). Das Werk wurde am 3. Mai 1857 in Ungers Casino in Wien erstmals aufgeführt.

Anmerkungen 
Die Polka wurde kurz vor der Abreise von Johann Strauss zu seiner zweiten Russland-Reise uraufgeführt. Es handelte sich um eine spontane Komposition, die durch den Erfolg des gleichnamigen Stückes des Schriftstellers Friedrich Kaiser (1814–1874) ausgelöst wurde. Dessen Stück Etwas Kleines wurde mit großem Erfolg am 27. April 1857 im Carltheater in der Leopoldstadt uraufgeführt. Strauss wurde davon offenbar inspiriert und bereits am 3. Mai war seine Polka zur Uraufführung fertiggestellt. Er nahm sie auch mit auf die erwähnte Russland-Reise, wo sie beim dortigen Publikum gut ankam.

Die Spieldauer beträgt auf der unter Einzelnachweisen angeführten CD 3 Minuten und 32 Sekunden. Je nach der musikalischen Auffassung des Dirigenten kann diese Zeit etwas variieren.

Weblinks 
 Die Etwas Kleines-Polka auf der Naxos online CD Beschreibung

Einzelnachweis 

Werk von Johann Strauss (Sohn)
Musik 1857